

Strumenti e utensili
Pinza – utensile
Pinza – strumento utilizzato in laboratorio chimico
Pinza da cucina – Strumento utilizzato per lavorare e servire pietanze
Pinza a coccodrillo – semplice strumento usato in elettronica
Pinza amperometrica – strumento che misura l'intensità di corrente elettrica alternativo all'amperometro
Pinza di Le Chatelier – strumento che misura l'espansione del cemento
Pinza – parte del freno a disco
 Pinza: attrezzatura utilizzata per la movimentazione dei carichi

Gastronomia
Pinza – dolce del Veneto
Pinza – dolce bolognese
Pinza – dolce triestino

Persone
Roberto Pinza – politico italiano
Ezio Pinza – basso italiano
El Pinza o Il Pinza – nome d'arte di Luciano Sada, cantante e cabarettista milanese